Soran (zanger), Canadese zanger
Söran, Zweeds eiland